Hejnsvig (plaats), plaats in Denemarken
 Hejnsvig (parochie), parochie in Denemarken